Gangsta’s Paradise – album Coolia
 „Gangsta’s Paradise” – singel Coolia

Zobacz też 
 Gangsta’s Paradise. Jerusalema – południowoafrykański film